Itabaianensi – abitanti di Itabaiana (Paraíba)
Itabaianensi – abitanti di Itabaiana (Sergipe)